Alan Brown – calciatore e allenatore di calcio inglese
 Alan Brown – pilota automobilistico britannico
 Alan Brown – regista statunitense
 Alan Brown – tennista britannico degli anni '30
 Alan Brown – politico scozzese